Driewegen (Borsele), een dorp in de gemeente Borsele (Zeeland)
Driewegen (Biervliet), een buurtschap in de gemeente Terneuzen, ten westen van Biervliet (Zeeland)
Driewegen (Terneuzen), een voormalige buurtschap in de gemeente Terneuzen, nu een wijk van de stad Terneuzen (Zeeland)